Luisa de Prusia (en alemán, Luise von Preußen; Berlín, 1 de marzo de 1829-Fráncfort, 10 de mayo de 1901) fue una princesa prusiana de la Casa de Hohenzollern.

Primeros años 
Era el segundo vástago y la mayor de las hijas del príncipe Carlos de Prusia y de la princesa María de Sajonia-Weimar-Eisenach. Su abuelo paterno era el rey Federico Guillermo III de Prusia y la duquesa Luisa de Mecklemburgo-Strelitz (por quien fue nombrada). Su hermano mayor era Federico Carlos, y la menor Ana. 

Las residencias de la familia eran el Palacio del Príncipe Carlos en Berlín y el Palacio Glienicke, cerca de Potsdam. Vivieron una vida rica. Su padre era un famoso coleccionista y filántropo. La madre era sobrina del emperador reinante Nicolás I de Rusia.

Matrimonio 
Hubo negociaciones fallidas para el matrimonio entre ella y el rey Carlos XV de Suecia. El 27 de junio de 1854 se casó con el landgrave Alexis de Hesse-Philippsthal-Barchfeld en el Palacio de Charlottenburg. El matrimonio no tuvo hijos y terminó en divorcio el 6 de marzo de 1861, "por el poder del obispo supremo por decreto soberano del elector de Hesse".

Luisa, que ya no volvió a casarse, regreso a Prusia, a la casa de sus padres, pero posteriormente se volvió más independiente cuando empezó a usar como residencia el Castillo de Monbijou en el centro de Berlín. El rey Federico Guillermo IV le había puesto el castillo a su disposición tras su matrimonio, pero tras su divorcio, Luisa lo usó en solitario. Cuando se mudó, las habitaciones ya se estaban utilizando para recopilar el inventario histórico de los diversos palacios de la familia real prusiana. El jefe de su corte era el chambelán Adolfo von Rauch, quien era considerado un “erudito de la antigüedad y el numismatismo” e incluso antes de dejar el regimiento de los Gardes du Corps de la corte de la princesa Luisa, había acumulado una colección de monedas con calidad de museo.

En 1873, adquirió el castillo de Montfort, en el lago de Constanza, y lo utilizó como residencia de verano hasta su muerte.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Nacidos en Berlín